Fosa (metal·lúrgia), procés emprat per separar els metalls dels minerals en els quals es troben
 Fosa (indústria), procés de fabricació de peces consistent en fondre un material i introduir-lo en motlle on se solidifica
 Fosa (música), ascens o descens gradual del volum 
 Fosa (cinema), imatge que s'apaga gradualment 
 Fosa, procés físic consistent en el canvi de la matèria de l'estat sòlid al líquid, vegeu fusió (canvi d'estat)